Па́вел Комисса́ров:
 Комиссаров, Павел Петрович (1922—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Комиссаров, Павел Саввич (1858—1920) — создатель первого в Западной Сибири уникального плодового сада и дендрологического парка близ Омска. Примечания